Republička liga Crne Gore (Crnogorska republička nogometna liga) je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85.  Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Lovćen" iz Cetinja.

Ljestvica 

 Titograd - tadašnji naziv za Podgoricu
 ljestvica bez rezultata jedne utakmice

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 (ćirilica) Novak Jovanović: Fudbalska takmičenja u Crnoj Gori : 1925-1985 , Cetinje, 1991., UDK: 796.332.093(497.16)"1925/1985", str. 59-60  
 (ćirilica) Zdravko V. Gavrilović: Od Sloge do Iskre : (monografija) : 85 godina fudbala u Bjelopavlićima 1919-2004 , Podgorica, 2004., UDK: 796.332(497.16)"1919/2004" 796.332:061.2(497.16)(091), str. 356-357 
 Zambata Slaven i dr.: "Nogomet 85", Zagreb, 1985., UDK: 796.332"1985", str. 64-65 
 fklovcen.me, CRNOGORSKA REPUBLIČKA LIGA 1984/85., pristupljeno 4. svibnja 2020. 
  

1984-85 1
CG 1 republička 
1984-85 1 republička
1984-85 1